Johan Padan a la descoverta de le Americhe – commedia teatrale di Dario Fo
 Johan Padan a la descoverta de le Americhe – film di animazione del 2002 basato sull'omonima opera teatrale